Йозеф Мартин Фишер — немецкий политик из партии зелёных.
Йозеф Фишер — немецкий велосипедист, первый победитель гонки Париж — Рубе.